Épreville est le nom ou la partie du nom de plusieurs communes et lieux-dits situés en Normandie.
 Épreville, une commune française de la Seine-Maritime
 Épreville-en-Lieuvin, une commune française de l'Eure
 Épreville-en-Roumois, une commune française de l'Eure
 Épreville-près-le-Neubourg, une commune française de l'Eure
 Épreville-sur-Ry, une ancienne commune de la Seine-Maritime réunie à Martainville-sur-Ry sous le nom de Martainville-Épreville

Homonymie de toponyme